Несправжня коралова змія (Erythrolamprus) — рід неотруйних змій родини вужеві. Має 6 видів.

Опис 
Загальна довжина представників цього роду коливається від 50 до 75 см. Голова невелика, стиснута з боків. Тулуб тонкий, стрункий. Забарвленням нагадують коралових змій або аспідів. Мають яскраві поперечні смуги, здебільшого червоного та білого кольору на чорному тлі.

Спосіб життя 
Полюбляють вологі тропічні ліси. Активні вночі. Харчуються ящірками, земноводними, дрібними зміями. Свою схожість з отруйними зміями використовують для відлякування ворогів.

Це яйцекладні змії.

Розповсюдження 
Мешкають у Центральній Америці та на півночі Південної Америки.

Види 
 Erythrolamprus aesculapii
 Erythrolamprus bizonus
 Erythrolamprus guentheri
 Erythrolamprus mimus
 Erythrolamprus ocellatus
 Erythrolamprus pseudocorallus

Джерела 
 http://reptile-database.reptarium.cz/advanced_search?submit=Search&genus=Erythrolamprus
 Шмальгаузен І. І. Походження наземних хребетних. М., 1964.

Вужеві